Sokaraja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sokaraja (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Sokaraja, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Sokaraja, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar